

Cinema 
In the Flesh – film del 1998 diretto da Ben Taylor
In the Flesh – titolo internazionale del film documentario indiano del 2003 diretto da Bishakha Datta

Musica 
In the Flesh – singolo dei Blondie del 1976
In the Flesh? – prima traccia dell'album dei Pink Floyd The Wall del 1979
In the Flesh – ventunesima traccia dell'album dei Pink Floyd The Wall del 1979
In the Flesh - Live – doppio album live di Roger Waters del 2000
In the Flesh – EP dei Ghost Town del 2018

Televisione 
In the Flesh – serie televisiva britannica del 2013
La teoria di Shaw (In the Flesh) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager